Вулканоло́г (от  — Вулкан, бог огня у древних римлян +  — «слово, учение») — многозначное понятие

 Вулканолог — специалист в вулканологии.
 «Вулканолог» — научно-исследовательское судно типа «Валериан Урываев»[2] Академии Наук СССР.
 Вулканолог — гайот в Тихом океане, координаты 17°59,2' с. ш. 152°00,0' в. д. Название дано Постановлением Правительства Российской Федерации № 95 от 26.02.2010. Регистрационный номер в Росреестре 5000051.